VS steht für:
 VS (Nervenkampfstoff), ein Giftgas der Nervengift#V-Reihe
 WiLL VS, ein Modell der japanischen Automarke Toyota
 den  Kanton Wallis in der Schweiz (Valais/Vallese)
 Veilside, ein japanischer Auto-Tuner
 Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di
 Verbundschule
 VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim
 Vereinigte Staatsschulen für freie und angewandte Kunst
 Verfasste Studierendenschaft
 Verfassungsschutz
 VS Verlag für Sozialwissenschaften mit Sitz in Wiesbaden
 Vermögenssorge, ein Aufgabenbereich aus dem Betreuungsrecht
 Verschlusssache
 Vertex-Shader, eine Teileinheit des Grafikprozessors
 Vertiefungsseminar an Hochschulen und Universitäten
 Very Special, eine Klassifizierung bei Weinbrand, siehe Cognac (Branntwein)#Die Klassifizierung
 Virgin Atlantic Airways, britische Fluggesellschaft
 Visual Studio, Entwicklungsumgebung von Microsoft
 Volksschule, ein Schultyp
 Volkssolidarität, eine deutsche Wohlfahrtsorganisation
 Vorsokratiker, Bibliographisches Kürzel für Die Fragmente der Vorsokratiker

VS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Schwarzwald-Baar-Kreis (für Villingen-Schwenningen)
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Medio Campidano
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Støren in der Provinz Trøndelag
 Portugal: Distrikt Viseu (nur für Lkw-Anhänger)
 Rumänien: Kreis Vaslui
 Schweiz: Kanton Wallis (für Valais)
 Serbien: Vrbas
 Tschechien: Okres Vsetín, deutsch: Wesetin (auslaufend)

VŠ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Serbien: Vršac

VŠ als Abkürzung für "vysoká škola":
 Tschechien und Slowakei: Universität

Vs steht für:
 Voltsekunde, Weber (Wb), Maßeinheit des magnetischen Flusses

Vs. steht für:
 Vs. (Album), das zweite Studioalbum der amerikanischen Rockband Pearl Jam

vs, vs. steht für:
 versus, ‚gegenübergestellt‘, siehe Liste lateinischer Phrasen/V#Versus
 versus in der Musikbranche, siehe Featuring
 very small (inclusions), Reinheitsstufe für Diamanten (siehe: Diamant#Reinheit (clarity))

V.S., v.s. steht für:
 volti subito, italienische Abkürzung für schnelles Umblättern in Notendrucken, siehe Liste der musikalischen Vortragsbezeichnungen#V

Vs, vS steht für:
 allgemein das Formelzeichen für eine spezielle Geschwindigkeit

 Stallspeed, die Überziehgeschwindigkeit bei Flugzeugen

 steht für:
 Spitzendurchfluss, eine Kenngröße in der Rohrdimensionierung nach DIN 1988-300

Siehe auch:

Abkürzung